

Geografia 
Clearview (Oklahoma)
Clearview (Virgínia Ocidental)
Clearview Acres

Música 
Clearview (álbum) — álbum da banda finlandesa Poets of the Fall

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música